L'Affaire de l'émissaire secret de La Haye (Heigeu teuksa sageon, 헤이그 특사사건) est l'envoi d'un émissaire secret de l'empire coréen à la Seconde conférence de La Haye qui s'est tenue à La Haye aux Pays-Bas en 1907 pour déclarer l'invalidité du traité d'Eulsa et pour affirmer les droits de régner sur la Corée indépendante du Japon.

Mais les grandes puissances du monde ont refusé à cet émissaire coréen de faire partie de la conférence, de sorte que la Corée n'était plus vue comme un pays libre mais comme un état représenté par le Japon.

Bibliographie 
Eckert, Carter J., Lee Ki-baik, Young Ick Lew, Michael Robinson, and Edward W. Wagner. (1990). Korea Old and New: A History. Cambridge: Harvard University Press. ;  OCLC 23071907
 Korean Mission to the Conference on the Limitation of Armament, Washington, D.C., 1921-1922. (1922). Korea's Appeal to the Conference on Limitation of Armament. Washington: U.S. Government Printing Office. OCLC 12923609
 United States. Dept. of State. (1919). Catalogue of treaties: 1814-1918. Washington: Government Printing Office. OCLC  3830508
 Scott, James Brown. (1921). Korea, Treaties and Agreements. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace.  OCLC 459192091

Crise diplomatique
Empire coréen
1907